Arroz negro puede hacer referencia a:
 Arroz negro (cocina española) (arròs negre en catalán).
 Arroz negro (cocina mexicana).
 Arroz negro (botánica), variedad de arroz.